Групповая гонка среди мужчин на чемпионате мира по велоспорту на шоссе прошла 27 сентября 2015 года. Дистанция гонки составила 261,4 километр.

Защищал звание чемпиона мира поляк Михал Квятковский, который в итоге занял 8-е место. Впервые в истории чемпионом мира стал представитель Словакии Петер Саган, который предпринял сольную атаку за несколько километров до финиша и выиграл три секунды у группы ближайших преследователей. Вторым стал австралиец Майкл Мэттьюс. Литовец Рамунас Навардаускас впервые в карьере завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Маршрут 
В начале гонки участники преодолели начальный круг длиной 18,1 км. Основная часть гонки состояла из 15 кругов по 16,2 километра каждый. На каждом круге участникам предстояло преодолеть 27 поворотом и два подъёма с брусчаткой и финишный подъём с семипроцентным градиентом. 

Первый мощенный подъем Либби Хилл Парк имеет протяженность 400 метров с градиентом 8% при этом заключительные 200 метров дистанции вымощены брусчаткой. Второй подъём расположен на 23-й улице и имеет протяженность 185 метров и градиент 12%.

На последнем километре дистанции участники преодолевали подъём протяженностью 295 м со средним градиентом в 7%, после которого располагалась финишная прямая длиной 680 м.

Набор высоты на каждом круге составил 103 метра.

Участники 
Согласно квотам Международного союза велосипедистов национальные сборные представлены следующим количеством гонщиков:

Гонщики сборных Ирана, Марокко  и Турции не вышли на старт. Всего стартовали 192 участника.

Результаты 

82 гонщика не смогли финишировать.

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2015